Landegren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Landegren (född 1978), svensk pianist och kapellmästare
 Carl Landegren (1850–1905), svensk häradshövding
 Janne Landegren (1951–2020), svensk sångare
 Kalle Landegren (född 1987), svensk serieskapare och konstnär
 Ulf Landegren (född 1952), svensk medicinsk forskare
 Victor Landegren (1870–1940), svensk militär

Svenska efternamn